Ара Варданович Варданян  (; род. 21 декабря 1974, Бамбакашат, Армянская ССР, СССР) — армянский и украинский тяжелоатлет, многократный чемпион Армении, чемпион Украины (2004), бронзовый призёр чемпионата Европы (1998), серебряный призёр чемпионата мира (1998), участник Олимпийских игр (1996). Мастер спорта Армении международного класса (1993).

Биография 
Ара Варданян родился  21 декабря 1974 года в селе Бамбакашат Октемберянского района Армянской ССР. Начал заниматься тяжёлой атлетикой в возрасте 5 лет под руководством отца Вардана Варданяна. В 1990 году поступил в Армянский государственный институт физической культуры и продолжил тренироваться в Ереване у Роберта Оганесяна. В 1993 году был чемпионом мира и Европы среди юниоров (до 20 лет). 

В 1995—1999 годах входил в состав национальной сборной Армении. В 1996 году участвовал в Олимпийских играх в Атланте, где занял 7-е место. Наиболее успешно выступал в 1998 году. На чемпионате Европы в Ризе завоевал бронзовую медаль, а на чемпионате мира в Лахти показал лучший результат в рывке и стал серебряным призёром в сумме двоеборья.

В 2000 году переехал в украинский город Ильичёвск, где присоединился к группе атлетов, тренировавшихся под руководством Юрия Кучинова. В 2003 году получил гражданство Украины и в дальнейшем представлял на международных соревнованиях эту страну. На чемпионатах Европы 2004 и 2005 годов выигрывал (соответственно золотую и бронзовую) малые медали в рывке, но из-за неудачного выступления в толчке не попадал в число призёров в сумме двоеборья.

В 2005 году завершил свою спортивную карьеру. В 2015—2017 годах был президентом Федерации тяжёлой атлетики Одесской области.

Результаты

Семья 
 Вардгес Варданян (род. 2002) — сын, украинский тяжелоатлет, чемпион Украины среди юниоров (2018).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Lift Up
 Статья об Аре Варданяне в Энциклопедии современной Украины

Тяжелоатлеты Армении
Тяжелоатлеты Украины
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года